Individueel StudieProgramma; zie Flexibilisering van het hoger onderwijs
 Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ca. 1974 - 1980)
 Internetprovider oftewel Internet Service Provider
 In-system programming
 International Study Program, faculteitsvereniging Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen
 Intrasectoraal programma in het vbo en de gemengde leerweg